Световно първенство по снукър 2017 (), известно още като 2017 Betfred World Snooker Championship (по името на спонсора), е турнир в професионалния снукър, който се провежда от 15 април до 1 май 2017 година в Театър Крусибъл, Шефилд, Великобритания.

Награден фонд 
 Победител: £375 000
 Финалист: £137 000
 Полуфиналисти: £75 000
 Четвърт финалисти: £37 000
 1/16: £25 000
 1/32: £16 250
 1/48: £12 000
 1/80: £8000
 Най-голям брейк на телевизионна маса £10 000
 147 (допълнително към максималния) £5000
 Общ награден фонд £1 750 000

Резултати

Сенчъри брейкове 
Общо: 74

Източници 

2017